Bányai Éva (1924–1984) vegyész, BME oktató, kutató, MÉL
Bányai Éva (1942) pszichológus, egyetemi tanár, ELTE
Bányai Éva (1971) erdélyi irodalomtörténész, egyetemi oktató (Bukarest)
Bányai Éva (?) magyar bajnok labdarúgó (Renova)